Die UEFA Champions League 2013/14 war die 22. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 59. insgesamt. Am Wettbewerb nahmen 76 Klubs aus 52 Landesverbänden teil. Lediglich Liechtenstein stellte keinen Vertreter, da der dortige Fußballverband keine eigene Meisterschaft austrägt.

Die Saison begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 2. Juli 2013 und endete mit dem Finale am 24. Mai 2014 im Lissaboner Estádio da Luz, der Heimstätte von Benfica Lissabon. Real Madrid gewann den Wettbewerb durch ein 4:1 nach Verlängerung gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid, und qualifizierte sich damit für den UEFA Super Cup 2014 und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2014. Titelverteidiger Bayern München war im Halbfinale gegen den späteren Sieger ausgeschieden.

Qualifikation 
Bei den Auslosungen wurden die Mannschaften gemäß ihren Klub-Koeffizienten jeweils hälftig in gesetzte (stärkere) und ungesetzte (schwächere) Teams eingeteilt und einander zugelost.

1. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 24. Juni 2013

Hin- und Rückspiele: 2. und 9. Juli 2013

Folgende Paarungen wurden für die erste Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

2. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 24. Juni 2013 (zusammen mit Ziehung der 1. Runde)

Hin- und Rückspiele: 16./17. und 23./24. Juli 2013.

Der zyprische Meister (APOEL Nikosia) trat in der dritten Qualifikationsrunde an, da sich der Titelverteidiger (FC Bayern München) bereits über die nationale Liga qualifiziert hatte. Dafür rückten die Meister von Nordirland (Cliftonville FC) und Luxemburg (CS Fola Esch) nach.

Folgende Paarungen wurden für die zweite Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

3. Qualifikationsrunde 
Ab der dritten Qualifikationsrunde gab es zwei getrennte Lostöpfe: nationale Meister wurden nur gegen andere nationale Meister gelost, wogegen „Verfolger“, also zweit-, dritt- oder viertplatzierte Vereine nur gegen andere „Verfolger“ gelost wurden. Unterlegene Mannschaften wechselten in die Play-offs der UEFA Europa League 2013/14.

Der dänische Meister (der FC Kopenhagen gewann die Superliga 2012/13) durfte direkt in der Gruppenphase antreten, da der Titelverteidiger (FC Bayern München) bereits über die nationale Liga direkt für die Gruppenphase qualifiziert war. Dafür rückte der zyprische Meister nach. In der First Division 2012/13 wurde APOEL Nikosia Meister.

Da die Auslosung der dritten Qualifikationsrunde stattfand, noch ehe die Ergebnisse aus der zweiten vorlagen, wurde bei der Auslosung der jeweils höhere Klub-Koeffizient für den Sieger einer Partie verwendet. Ausgelost wurde am 19. Juli 2013; die Paarungen waren für den 30./31. Juli und 6./7. August 2013 angesetzt.

Champions-Weg 

|}

Platzierungsweg 

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wurde zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-off“ genannt. Ab dieser Runde wurden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren. Unterlegene Mannschaften traten in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2013/14 an.

Am 14. August 2013 wurde Metalist Charkiw aufgrund einer Verwicklung in einen Manipulationsskandal aus dem Jahr 2008 von der Einspruchskammer der UEFA von allen europäischen Wettbewerben 2013/14 ausgeschlossen.
Die UEFA entschied daraufhin, dass PAOK Thessaloniki anstelle von Metalist Charkiw in den Play-offs antritt.

Die Hinspiele fanden am 20./21. und die Rückspiele am 27./28. August 2013 statt.

Folgende Paarungen wurden für die Play-offs ausgelost:

Champions-Weg 

|}

Platzierungsweg 

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 32 Teams aus 18 Landesverbänden teil. 22 Teams waren direkt qualifiziert, dazu kamen noch zehn Vereine (je fünf über den Champions-Weg und den Platzierungsweg) aus den Qualifikationsrunden.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale, die Gruppendritten spielten im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League weiter, die Gruppenvierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–8 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Klub-Koeffizienten

Die 32 für die Gruppenphase qualifizierten Mannschaften wurden anhand ihres Klub-Koeffizienten (KK) auf vier Lostöpfe zu je acht Teams aufgeteilt, und aus jedem Lostopf eine Mannschaft in eine der acht Gruppen (A bis H) gelost. Der FC Bayern München wurde als Titelverteidiger an Platz 1 der Setzliste geführt, unabhängig von seinem Klubkoeffizienten. Mannschaften desselben Verbandes konnten nicht in die gleiche Gruppe gelost werden. Zudem wurde sichergestellt, dass Mannschaften eines Verbandes an unterschiedlichen Tagen spielen können, indem zwischen "roten Gruppen" (A–D) und "blauen Gruppen" (E–H) unterschieden wurde. Dabei durften sich die jeweiligen TV-Anstalten Mannschaftspaare wünschen, die nicht zur selben Gruppenfarbe gelost werden sollten.
Die Auslosung fand am 29. August in Monaco statt.

Stadien, deren Namenssponsor kein Werbepartner der UEFA ist, tragen während der Spiele theoretisch einen werbefreien Namen: Das Emirates Stadium in Arsenal Stadium, die Veltins-Arena in Stadion Gelsenkirchen, der Signal Iduna Park in BVB-Stadion Dortmund, die Allianz Arena in Fußball-Arena München, das Etihad Stadium in City of Manchester Stadium sowie die Türk Telekom Arena in Ali Sami Yen Spor Kompleksi.

Gespielt wurde an sechs Spieltagen vom 17. September bis zum 11. Dezember 2013. Die einheitliche Anstoßzeit war 20:45 Uhr MESZ bzw. MEZ; die beiden Klubs aus Russland trugen ihre Heimspiele wegen der Zeitverschiebung um 18:00 Uhr MESZ/MEZ bzw. 20:00 Uhr Ortszeit aus.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale wurden acht Paarungen je eines Gruppenzweiten und eines Gruppensiegers ausgelost, Mannschaften eines Landesverbandes sowie zuvorige Gegner in der Gruppenphase durften einander nicht zugelost werden. Diese Festlegungen hatten zur Konsequenz, dass die qualifizierten Mannschaften aus England und Deutschland nur je fünf potentielle Achtelfinalgegner haben konnten, alle anderen hingegen sieben. Die Auslosung fand am 16. Dezember 2013 um 12:00 Uhr (MEZ) in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 18./19. sowie 25./26. Februar 2014 und die Rückspiele am 11./12. und 18./19. März 2014 statt. Seit Einführung des Achtelfinal-Modus 2003/04 schafften es zum ersten Mal alle acht Gruppensieger ins Viertelfinale.

|}

Viertelfinale 
Die Partien wurden am 21. März 2014 um 12:00 Uhr (MEZ) in Nyon ausgelost. Die Hinspiele fanden am 1./2., die Rückspiele am 8./9. April 2014 statt.

|}

Halbfinale 
Die Auslosung fand am 11. April um 12:30 Uhr MESZ in Nyon statt. Noch am Tag der Auslosung gab die UEFA eine Erklärung zum Halbfinale Atlético Madrid – FC Chelsea heraus und nahm Stellung zum Einsatz des von Chelsea an Madrid ausgeliehenen Torhüters Thibaut Courtois. Aufgrund der Integrität des sportlichen Wettbewerbs sei jede Einflussnahme oder auch nur versuchte Beeinflussung durch den FC Chelsea untersagt, allfällige Vertragsklauseln seien nichtig. Chelsea hatte im Leihvertrag festgesetzt, dass bei einem Pflichtspieleinsatz von Courtois gegen Chelsea 3 Millionen Euro pro Begegnung an die Londoner gezahlt werden müssten.

Die Halbfinal-Hinspiele fanden am 22. und 23. April 2014 statt, die Rückspiele am 29. und 30. April.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Champions-League-Saison (ohne die Qualifikationsrunden) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl anhand der Spielminuten.

Eingesetzte Spieler Real Madrid

Weblinks 

 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2013/14

Einzelnachweise 

 
2013
Fußballsaison 2013/14